Campeonato Nacional Petrobras de Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional 2014/2015, eller enbart Primera División de Chile 2014/2015 är Chiles högsta division för fotboll för säsongen 2014/2015. Det är den andra säsongen som serien spelas över två år (andra hälften 2014 till och med första hälften 2015). Säsongen består av två mästerskap, Torneo Apertura och Torneo Clausura, som korar separata mästare. Varje mästerskap består av 18 lag som möter varandra en gång, antingen hemma eller borta, vilket ger totalt 17 matcher per lag. I slutet av säsongen sammanställs en sammanlagd tabell där de två sämsta lagen flyttas ner till Primera B 2015/2016.

Sändningsrättigheterna innehas av CDF som sänder nästan varje match varje omgång, vanligtvis sju av nio matcher per omgång. Matcherna sänds i kanalen CDF Premium. Tittare utanför Chile kan se två matcher per helg genom tv-kanalen TV Chile, som vidaresänder CDF Premiums sändning i utvalda matcher.

Tabeller

Torneo Apertura
Alla 18 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 17 matcher per lag. Det lag högst upp i tabellen efter 17 matcher blir mästare och kvalificerar sig därmed till Copa Libertadores 2015, medan tvåan, trean, fyran och femman kvalificerar sig kvalspel till Copa Libertadores 2015 (Liguilla Pre-Libertadores). Colo-Colo kunde inte kvalificera sig till varken Copa Libertadores 2015 eller Liguilla Pre-Libertadores eftersom de redan kvalificerat sig för Copa Libertadores 2015 genom Torneo Clausura 2014.

Lag 1: Copa LibertadoresLag 2–5: Liguilla Pre-Libertadores

TC Colo-Colo kan ej kvalificera sig till Copa Libertadores eller kvalspel dit, då laget redan kvalificerat sig till turneringen genom Torneo Clausura 2014.</small>Källa: ANFP.cl

Torneo Clausura
Alla 18 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 17 matcher per lag. Det lag högst upp i tabellen efter 17 matcher blir mästare och kvalificerar sig därmed för Copa Libertadores 2016, medan tvåan, trean, fyran och femman kvalificerar sig kvalspel till Copa Sudamericana 2015. Till Liguilla Pre-Sudamericana kan inte lag som deltog i Copa Libertadores 2015 kvalificera sig samt inte heller de lag som redan kvalificerat sig till Copa Sudamericana.

Lag 1: Copa LibertadoresLag 2–5: Liguilla Pre-Sudamericana

CL: Laget kan inte kvalificera sig för Liguilla Pre-Sudamericana på grund av deltagande i Copa Libertadores 2015.CS: Laget kan inte kvalificera sig för Liguilla Pre-Sudamericana då de redan kvalificerat sig för Copa Sudamericana 2015.1: Cobreloa fick 3 poängs avdrag.
Källa: ANFP.cl

Matcher

Sammanlagd tabell
Torneo Apertura och Torneo Clausura slogs ihop för att skapa en sammanlagd tabell. Det bäst placerade laget i den sammanlagda tabellen som inte deltagit i Copa Libertadores 2015 eller på något annat sätt redan kvalificerat sig för Copa Sudamericana 2015, kvalificerade sig för den turneringen.

Lag 1: Kvalificerade för Copa Sudamericana 2015.Lag 16–18: Nedflyttade till Primera B.

CS: Kan ej kvalificera sig till Copa Sudamericana genom den sammanlagda tabellen, då laget redan kvalificerat sig.
CL: Kan ej kvalificera sig till Copa Sudamericana på grund av deltagande i Copa Libertadores 2015.
1: Cobreloa fick tre poängs avdrag.
Källa: ANFP.cl

Nedflyttningstabell
Nedflyttningssnittet räknades ut genom att ta totalpoängen från de två senaste säsongerna (inklusive denna) och dela poängen på antalet matcher. De tre sista lagen flyttades ner till den näst högsta divisionen. Endast de fem sämsta lagen redovisas.

Kvalificering för internationella turneringar
Copa Libertadores 2015
Vinnare av Torneo Clausura 2014: Colo-Colo
Vinnare av Torneo Apertura: Universidad de Chile
Vinnare av Liguilla Pre-Libertadores: Palestino
Copa Libertadores 2016
Vinnare av Torneo Clausura: Cobresal
Copa Sudamericana 2015
Vinnare av Copa Chile 2014/2015: Universidad de Concepción
Vinnare av Liguilla Pre-Sudamericana: Universidad Católica
Bäst placerade lag i den sammanlagda tabellen: Huachipato
Förlorare av Liguilla Pre-Libertadores: Santiago Wanderers

Liguilla Pre-Libertadores

Första omgången

Palestino vidare till nästa omgången efter 6–1 totalt.

Santiago Wanderers vidare till nästa omgången efter 6–5 totalt.

Andra omgången

Palestino kvalificerade för Copa Libertadores 2015 efter att ha besegrat Santiago Wanderers med 9-2 totalt.

Liguilla Pre-Sudamericana

Första omgången

Universidad Católica vidare till nästa omgången efter 5–2 totalt.

San Marcos de Arica vidare till nästa omgången efter 2–2 totalt och 4–2 efter straffar.

Andra omgången

Se även
Copa Chile 2014/2015
Copa Libertadores 2015
Copa Libertadores 2016
Copa Sudamericana 2014
Copa Sudamericana 2015
Primera B de Chile 2014/2015
Segunda División de Chile 2014/2015

Källor och externa länkar
ANFP.cl
CDF.cl

2015 i Chile
2014 i Chile
Fotbollssäsongen 2014/2015
Fotboll i Chile
Primera División de Chile